Naselje u Hrvatskoj:
 Gradiščak, naselje u općini Sveti Martin na Muri

Naselje u Sloveniji:
 Gradiščak (Juršinci, Slovenija), naselje u općini Juršinci